Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Sagittaire, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Sagittaire
 Liste d'étoiles par constellation

Sources

Références 

Sagittaire